Torre dels Frares o Can Vestit, masia de Montcada i Reixac.
 Torre dels Frares, masia de Vic.
 Torre dels Frares, torre defensiva a Fraga.
 La Torre dels Flares, nucli de població de Canals, a la Costera.
 Torre del Clot dels Frares, masia de Sant Pere de Ribes, al Garraf.
 Torre de Santa Caterina, casa de Barcelona antigament coneguda com a Torre dels Frares.